

Балхаш — безстічне озеро на сході країни
 Балхаш — місто обласного підпорядкування, Карагандинська область